

Еллендейл — місто, штат Делавер
 Еллендейл — місто, штат Міннесота
 Еллендейл — місто, штат Північна Дакота